Slovo Argelander může znamenat příjmení nebo být použito v jiných názvech:
 Friedrich Wilhelm August Argelander (1799 – 1875) – německý astronom
 Argelander (planetka) – planetka s katalogovým číslem 469
 Argelander (kráter) – měsíční impaktní kráter

Rozcestníky - příjmení